Linwood Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Linwood Historic District (Maryland), ID-Nr. 80001801
 Linwood Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 88002753
 Linwood Historic District (New Jersey), ID-Nr. 89000800